Châteaubourg ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Châteaubourg (Ardèche) im Département Ardèche
Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine